UR, Ur или ur — сокращение либо кодовое обозначение:

 ur — код языка урду по стандарту ISO 639-1.
 UR — автомобильный код швейцарского кантона Ури.
 UR — код авиакомпании «ЮТэйр-Экспресс» согласно IATA.
 Ur (сокращение от «») — обозначение экспортной модификации польского противотанкового ружья Wz.35.

В информационных технологиях:
 Ur/Web — функциональный язык программирования Ur в сочетании с библиотекой Web, объединяющий несколько аспектов программирования для Всемирной паутины

См. также 
 Ур (значения)

Примечания